Topolino è il nome di due diverse testate a fumetti pubblicate in Italia e così intitolate perché incentrate sul personaggio dei fumetti di Mickey Mouse noto in Italia come Topolino. 

Il personaggio in Italia esordì nel 1930 sull'Illustrazione del Popolo, supplemento della Gazzetta del popolo, ma la prima testata omonima arrivò alla fine del 1932.

Topolino giornale 

Topolino è stata una pubblicazione periodica a fumetti in formato giornale edita in Italia dalla Casa Editrice Nerbini dal 1932 al 1937 e poi dalla Arnoldo Mondadori Editore fino al 1949 per 738 numeri. Aveva inizialmente otto pagine e oltre a fumetti della Disney presentava produzioni di altri autori sia americani che italiani.

Topolino libretto 

Nell'aprile 1949 la testata in formato libretto venne soppressa per crearne un'altra che ne mantenne il nome ma cambiò in formato libretto e ricominciando la numerazione dal n. 1, per iniziativa dell'Arnoldo Mondadori Editore in collaborazione con la Walt Disney Company. La testata, a differenza della precedente presenta storie solo con i personaggi della Disney in parte estere e in parte italiane, le quali col tempo sono diventate preponderanti. Dal 1988 la testata venne pubblicata dalla sola Disney e dal 2013 dalla Panini Comics ed è ancora in corso di pubblicazione dopo aver superato i 3500 numeri.

Altre pubblicazioni italiane

In Italia i fumetti con il personaggio di Topolino vengono pubblicate inoltre su molte testate a fumetti (molte ristampate), tra le quali:
Albi d'Oro
Gli Albi di Topolino
Albi tascabili di Topolino
Almanacco Topolino
Disney BIG
Almanacco Topolino
I Classici di Walt Disney
I Grandi Classici Disney
Mickey Mouse Mystery Magazine
Minni & Company
Paperinik
Paperino & C.
Paperino d'Oro
Paperino e altre avventure
PK²
PK - Paperinik New Adventures
Super Almanacco Paperino
Topolino (giornale)
Topolino (libretto)
Il Topolino d'Oro
Topostorie
Uack!
Zio Paperone
La grande dinastia dei paperi

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 Il Papersera, sito di appassionati
 O.U.T.D.U.C.K.S., per informazioni sulle copertine dei vari numeri di Topolino
 Effedibi on the web, sito di un collezionista di Topolino, ricco di curiosità e rarità
 Topolino, lo sapevi che...?, Blog di un appassionato di Topolino
 

Riviste di fumetti Disney